Oerlikon kan syfta på:

Oerlikon, Zürich en förort till Zürich i Schweiz
OC Oerlikon – en globalt verksam teknologikoncern
Oerlikon Contraves – en schweizisk luftvärnsartilleritillverkare, tidigare dotterbolag i koncernen
 Oerlikon KCA – en automatkanon utvecklad av Oerlikon
 Oerlikon Space – ett schweiziskt företag som tillverkar kommunikationsutrustning, före detta dotterbolag till Oerlikon Contraves